Lera peut désigner :
Lèra, une commune rurale du Burkina Faso,
Lera, une commune de la République de Macédoine.

Homonymie de toponyme